Потаповское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ростовская область
 Потаповское сельское поселение — входит в Волгодонской район

Смоленская область
 Потаповское сельское поселение — входит в Гагаринский район